Malíř může obecně být osoba, která nanáší barvivo na nějaký povrch, a to:
 malíř – umělec, který vytváří obrazy, jeho tvorba – malířství
 Akademický malíř
 malíř řemeslník 
 Malíř pokojů
 Natěrač
 Lakýrník

další významy
 Souhvězdí Malíře, souhvězdí jižní oblohy

příjmení osob
 Dalibor Malíř (* 1963), český politik, po sametové revoluci čs. poslanec FS za SPR-RSČ
 Helena Malířová (1877–1940), česká novinářka a spisovatelka
 Jan Malíř (* 1948), český kameraman
 Jiří Malíř (* 1949), český historik se specializací na dějiny politických stran v Českých zemích a na česko-německé vztahy
Olga Malířová Špátová (* 1984), česká dokumentaristka

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení